Franciaország
Saint-Sigismond, település Haute-Savoie megyében
Saint-Sigismond, település Loiret megyében
Saint-Sigismond, település Maine-et-Loire megyében
Saint-Sigismond, település Vendée megyében